Cesare Betteloni (1808-1858) – poeta italiano, padre di Vittorio
Vittorio Betteloni (1840-1910) – poeta italiano, figlio di Cesare